АС «Тре́нчин» () — словацкий профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1992 году. Домашние матчи проводит на стадионе «На Сиготи» общей вместимостью 4 300 зрителей. Действующий участник Фортуна лиги, высшего дивизиона чемпионата Словакии по футболу.

Чемпион Словакии сезонов 2014/15 и 2015/16.

История клуба 
Клуб был основан в 1992 году под название «Озета Дукла». В сезоне 1993/94 играл во Второй лиге, затем в течение 3-х сезонов выступал в Первой лиге. С 1997 года выступал в Суперлиге, в том же сезоне добился в ней наивысшего достижения — 4-го места. В следующие 2 сезона занимал в итоговой таблице место ниже — 5-е, в сезоне 2000/01 опустился на 8-е место, однако в сезоне 2001/02 снова поднялся на 5-е. В сезоне 2002/03 занял 9-е, предпоследнее место, но уже в следующем розыгрыше снова поднялся на 5-е, после чего, в сезоне 2004/05 опустился на 8-е. В следующем сезоне занял 7-е место, а уже в сезоне 2006/07 опустился на 12-е место, лишь чудом, в переходном турнире добившись права остаться в Цоргонь-лиге. Но на следующий год, снова заняв 12-е место, «Тренчин», после 11 подряд сезонов в Цоргонь-лиге, опустился в Первую лигу, где провёл сезон 2008/09, заняв 2-е место, которое, однако, не даёт права на повышение в классе.

Кроме того, в 1998, 1999, 2000 и 2002 году клуб выступал в Кубке Интертото, лучшим достижением в котором стал выход во 2-й раунд в 1998 году, где по сумме двух встреч тренчинцы уступили «Балтике» с общим счётом 0:1.

История названий 
 1992—1995 «ТЖ Озета Дукла»
 1995—2002 «Озета Дукла»
 2002—2003 «Лаугарицио»
 2003—2015 «Тренчин»
 с 2015 «АС Тренчин»

Достижения клуба  
 Первая лига Чехословакии
  Вице-чемпион (1): 1962/63
  Бронзовый призёр (1): 1967/68

 Чемпионат Словакии по футболу
  Чемпион (2): 2014/15, 2015/16
  Вице-чемпион (1): 2013/14
  Бронзовый призёр (1): 2012/13

 Первая лига
  Чемпион (1): 2010/11
  Второе место (3): 1996/97, 2008/09, 2009/10

 Кубок Словакии
  Обладатель (3): 1977/78*, 2014/15, 2015/16

 Под эгидой чемпионата Чехословакии.

Тренеры клуба 
  Ладислав Куна (1995—1996)
  Антон Янош (1996—1998)
  Роберт Палдан (1998—2000)
  Александр Бокий (2000—2001)
  Милан Альбрехт (2001)
  Антон Драгун (2001)
  Ярослав Юркович (2003)
  Карол Кисел (2003—2004)
  Антон Янош (2004—2005)
  Карол Марко (2005)
  Ладислав Худек (Июль 2005 — Март 2006)
  Властимил Паличка (2006—2007)
  Роб МакДоналд (Июль 2007 — Июнь 2008)
  Мартин Стано (2008)
  Иван Галад (2008—2009)
  Владимир Коник (Июль 2009 — Ноябрь 2009)
  Адриан Гула (Ноябрь 2009 — Июнь 2013)
  Любомир Носицки (Июль 2013 — Сентябрь 2013)
  Мартин Шевела (Сентябрь 2013 — Сентябрь 2017) 
  Владимир Цифранич (Сентябрь 2017 — Июнь 2018)
  Рикардо Мониз (Июнь 2018 — Октябрь 2018)

Статистика выступлений с 2006 года 

 По итогам регулярного сезона.

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Известные игроки 
  Альдо Баез (2008—2014)
  Филип Голошко (2001)
  Милан Ивана (1998—2003)
  Франтишек Кубик (2009—2011)
  Душан Куцяк (2001—2003)
  Чаба Хорват (2004—2009)
  Мартин Шкртел (2001—2004)
   Весли (2015—2016)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 

Футбольные клубы Словакии
 
Футбол в Словакии
Тренчин